Шеїн — російське прізвище.

Відомі носії

 Шеїн Олексій Георгійович (*1976) — білоруський письменник-фантаст, журналіст та громадський діяч.
 Шеїн Олексій Семенович (1652—1700) — московський полководець, генералісимус.

Російські прізвища